Одеса — Одеська земля у складі УНР.

Населені пункти

Україна 
 Одеса — місто, обласний центр Одеської області
 Нова Одеса — місто у Миколаївській області (до 17 липня 2020 року — адміністративний центр ліквідованого Новоодеського району)

Інше 
 Одеса — мала планета № 2606 у Сонячній системі
 «Одеса» — український альпіністський клуб
 «Одеса» — готель за часів ЗУНР у Станиславові (нині — готель «Дністер» в Івано-Франківську)
 БК «Одеса» — баскетбольний клуб
 СК «Одеса» — футбольний клуб, що існував у 1992—1999 роках
 ФК «Одеса» — футбольний клуб (до 2011 року — ФК «Дністер»)
 ХК «Одеса» — хокейний клуб
 «Одеса» — колишній фірмовий пасажирський поїзд Одеської залізниці сполученням Одеса — Москва
 «Одеса» — батальйон Збройних сил України
 Odesza — американський дует електронної музики
 Одеса — російський драматичний фільм 2019 року режисера Валерія Тодоровського

Див. також 
 Одесса (значення)